Stralsunder steht für:
 die Einwohner der deutschen Hansestadt Stralsund
 eine Biermarke der Störtebeker Braumanufaktur Stralsund

Der Stralsunder steht für:
 Der Stralsunder, Fahrgastschiff mit Heimathafen Wolgast